Eier mit Speck steht für:

 Eier mit Speck (Festival), Musikfestival
 Eier mit Speck, ein Gericht, siehe Ham and Eggs
 Eier mit Speck, Bestandteil des full English breakfast, siehe Englisches Frühstück
 Eier mit Speck, Bestandteil des American Breakfast

Siehe auch:
 Rührei